Coli kan syfta på:

 Coli, Emilia-Romagna, en kommun i Italien 
 E. coli – en gramnegativ bakterieart